Spanischer Sandläufer steht für drei Eidechsenarten aus der Gattung der Sandläufer:

 den Zentralspanischen Sandläufer (Psammodromus hispanicus)
 den Westiberischen Sandläufer (Psammodromus occidentalis)
 den Ostiberischen Sandläufer (Psammodromus edwarsianus)
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

Artaufteilung 
Aufgrund molekulargenetischer und morphologischer Daten wurde der Spanische Sandläufer im Jahr 2012 in drei Linien unterteilt, von denen zwei den schon früher bekannten beiden Unterarten P. hispanicus hispanicus und P. hispanicus edwardsianus entsprechen. Als dritte Linie wurde die neue Art Psammodromus occidentalis beschrieben. Entsprechend wurde die Erhebung der beiden Unterarten zu eigenständigen Arten vorgeschlagen, was sich aber noch nicht allgemein durchgesetzt hat.

Allgemeine Informationen 

Das ehemalige Verbreitungsgebiet des ehemaligen Spanischen Sandläufers ist der Karte zu entnehmen. Die Verbreitung der einzelnen Arten wird in den Artartikeln beschrieben, jedoch nicht durch eine Karte dargestellt.

Die IUCN listet den Spanischen Sandläufer noch als eine Art. In der Roten Liste der gefährdeten Arten wird er als nicht gefährdet (least concern) bewertet mit einer stabilen Population. Ob dies auch für die aufgeteilten Arten gilt, muss erst noch geklärt werden. In den einzelnen Artartikeln werden die vagen Gefährdungssituationen der aufgeteilten Arten dargestellt, jedoch keine Einordnung durch die IUCN gegeben.

Weblinks 

 
 Fotos bei www.herp.it

Einzelnachweise 

!